Juraniowa Przełęcz (słow. sedlo Prislop) – przełęcz w północnej grani Wołowca
 Przysłop (słow. sedlo Prislop) – przełęcz w masywie Siwego Wierchu